Richard Boone ist der Name folgender Personen:

* Richard Boone (Schauspieler) (1917–1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Boone (Musiker) (1930–1999), US-amerikanischer Jazzmusiker